Са́ша — имя собственное. В русском языке чаще всего употребляется в значении краткой формы имён Александр и Александра. Некоторые языки заимствовали эту форму имени из русского языка в качестве официального личного имени (то есть в случае этих заимствований Саша является самостоятельным официальным именем и не ассоциируется с именем Александр или Александра).

Известные носители 
 Саша (или Саша Gradiva) (род. 1979) — сценическое имя певицы Александры Антоновой.
 Саша Project (род. 1986) — сценическое имя певицы Александры Гинзбург.
 Sasha Holiday (род. 1988) — сценический псевдоним певицы Александры Гурковой.
 Саша (род. 1969) — британский диджей.
 Саша Гитри (, 18851957) — французский писатель, актёр, режиссёр и продюсер.
 Саша Грей (, настоящее имя — Марина Энн Хэнцис) — американская порноактриса, известная также своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки.
 Эдуардо Саша (, настоящее имя — Эдуардо Колсенти Антунес) (род. 1992) — бразильский футболист, нападающий.

В литературе 
 «Саша» — поэма Некрасова.
 «Саша» (1965 г.) — повесть Веры Пановой
 «Саша» — рассказ Николая Носова
 «А помнишь Сашу?» — рассказ Рэя Брэдбери.

Топонимы 
 Саша — село в Винницкой области, Украина.

См. также 
 Бедная Саша (х/фильм)
 Для Саши (х/фильм)